Марса́лес () —  муниципалитет в Испании, провинция Вальядолид (Кастилия и Леон).
Марсале́с () —  муниципалитет во Франции, департамент Дордонь (Аквитания).